Aardalkalimetalen (IUPAC-groepsnummer 2, vroeger bekend als IIa) is een groep elementen uit het periodiek systeem die gemeen hebben dat hun elektronenconfiguratie [X]ns2 is, waarbij [X] voor een edelgas staat. De twee elektronen in de buitenste s-subschil kunnen het atoom gemakkelijk verlaten waarbij de aardalkalimetalen tweewaardige kationen vormen.

M -> M^2+ + 2e-

Alle elementen uit deze groep zijn onedele metalen en de oxiden zijn basisch. De sterkte van de M(OH)2 base neemt toe van boven naar beneden in de kolom. Hun zouten lossen in het algemeen minder goed op in water dan de zouten van alkalimetalen. Desalniettemin is de oplosbaarheid niet slecht. 

De aardalkalimetalen zijn  in het periodiek systeem hieronder gekleurd.